Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1946 года проходил 1 сентября в Цюрихе (Швейцария).

Медалисты 

1946
События 1 сентября
Сентябрь 1946 года
Спорт в Швейцарии в 1946 году
Велоспорт в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
Чемпионаты мира в Швейцарии